Владимир Владимирович Фурсов:
 Фурсов, Владимир Владимирович (1948—1984) — советский футболист.
 Фурсов, Владимир Владимирович (1970—2004) — советский и украинский футболист.